Grandville kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Cons-la-Grandville, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est, 
 Grandville, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est,

USA 

 Grandville, Michigan, ort, Kent County,

Personer 
 J. J. Grandville

Robotskapade USAförgreningar